Ymeri ist der Familienname folgender Personen: 

Ludmilla Ymeri (1924–2004), albanische Cellistin und Musikpädagogin tschechischer Herkunft
Visar Ymeri (* 1973), kosovarischer Politiker